BMU puede referirse a:
 Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (, abreviado BMU), un departamento ministerial de Alemania;
 Unidad de mejor correspondencia (), en redes neuronales, neurona cuyo vector de pesos es más similar a la entrada;
 código ISO 3166-1 alfa-3 de las Bermudas, un territorio británico de ultramar;
 código IATA del Sultan Muhammad Salahudin Airport, en Indonesia.